Фабри́с Оли́нга Эссо́но, (; 12 мая 1996, Дуала, Камерун) — камерунский футболист, нападающий «Мускрон-Перювельз» и сборной Камеруна. Самый молодой бомбардир испанского чемпионата. Участник чемпионата мира 2014 года.

Карьера 
Фабрис прошёл обучение в футбольной школе при фонде Самуэля Это’О, в Камеруне. В 2009 году он перебирается в Испанию, где поступает в молодёжную академию «Мальорки».
Спустя два года директор молодёжной академии «Малаги» Мануэль Казанова, заметил талантливого нападающего и пригласил его в ряды молодёжной команды андалусского клуба. Олинга сыграл решающую роль в играх за молодёжный Кубок Испании, где помог «Малаге» добраться до финала.

Дебют в Ла Лиге состоялся 18 августа 2012 года, в гостевом матче с «Сельтой», который закончился победой «Малаги» (0:1). Фабрис Олинга вышел на замену на 58-й минуте вместо Себастьяна Фернандеса, а на 84-й минуте забил гол, став самым молодым игроком, забивавшим в Ла Лиге, за всю её историю, на момент гола Олинге было 16 лет, 3 месяца и 6 дней. 22 августа 2012 года в матче квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, Фабрис дебютирует на международном уровне против греческого «Панатинаикоса», а «Малага» побеждает, 2-0.

В начале 2014 года Олинга на правах аренды перешёл в бельгийский «Зюлте-Варегем». 16 марта 2014 года в матче против «Гента» он дебютировал в Жюпиле лиге.

Международная карьера 
12 октября 2012 года в матче квалификационного раунда Кубка Африки 2013 против сборной Кабо-Верде, Олинга дебютировал за сборную Камеруна. В этом же матче он забил свой первый гол за национальную команду, который принес камерунцам победу, 2:1.

В 2014 году Олинга попал в заявку на участие в чемпионате мира в Бразилии. На турнире он был запасным и на поле так и не вышел.

Голы за сборную Камеруна

Статистика 
Данные на 1 сентября 2012 года

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Малаги» 
 
 Профиль на BDFutbol 
 
 
 Профиль на Espoirs du Football

Футболисты Камеруна
Игроки сборной Камеруна по футболу
Игроки ФК «Малага»
Игроки ФК «Зюлте Варегем»
Игроки ФК «Аполлон» Лимасол
Игроки ФК «Мускрон-Перювельз»